

Anno 
 309 o 309 a.C.

Codici 
 309 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cerro Paranal, nel deserto di Atacama, in Cile

Matematica 
 309 – numero